Armando Valladares – scrittore e poeta cubano
 Jadier Valladares – ex sollevatore cubano
 José Sarmiento y Valladares – viceré della Nuova Spagna
 Manuel Portela Valladares – storico e politico spagnolo
 Melvin Valladares – ex calciatore honduregno
 Noel Valladares – ex calciatore honduregno
 Santiago Valladares – allenatore ed ex giocatore di calcio a 5 spagnolo